«Дельфин»  — морской катер на подводных крыльях.
СПК Дельфин (открытая версия)

Назначение 
Морской катер на подводных крыльях «Дельфин» предназначен для отдыха и служебных поездок. Район плавания — прибрежные зоны морей с удалением от масс-убежищ до 20 миль в светлое время суток. В настоящее время находится под надзором Российского Речного Регистра.

 Завод строитель: ОАО Судостроительный завод «Волга»
 Разработчик: ОАО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева»
 ФПГ «Скоростной флот»: Катер на подводных крыльях «Дельфин»
 Каютный вариант катера Л. И. Брежнева в цеху КЭО ОАО «Красное Сормово», г. Нижний Новгород, 2011 год
 Предложение СПК «Дельфин» от собственника: Катер Дельфин♙
 СПК «Дельфин» класса Luxury предлагает ООО «АП Яхтс» г. Москва. т. 8(985)3648796, 8(903)1646727

Катера
Суда на подводных крыльях